Ку́коль — Деревня в Усадищенском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.

История 
На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года, упоминается как деревня Куклы, состоящая из 62 крестьянских дворов.

КУКЛИ — деревня принадлежат Казённому ведомству, число жителей по ревизии: 124 м. п., 140 ж. п. (1838 год)

Деревня Кукли из 62 дворов отмечена и на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года.

КУКЛА — деревня Ведомства государственного имущества, по просёлочной дороге, число дворов — 56, число душ — 134 м. п. (1856 год)

КУКОЛЬ (КУКЛИ) — деревня казённая при колодце, число дворов — 56, число жителей: 151 м. п., 99 ж. п.; Часовня православная. (1862 год)

В деревне находилась часовня.

Сборник Центрального статистического комитета описывал её так:

БОЛЬШАЯ КУКОЛЬ (КУКЛЯ) — деревня бывшая государственная, дворов — 35, жителей — 170; Часовня, ветряная мельница, лавка.
(1885 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Усадище-Спассовской (Усадищской) волости 2-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год в состав Кукольского сельского общества входили деревни Куколь-Большая (Кукли) и Куколь-Малая.

С 1917 по 1923 год деревня входила в состав Кукольского сельсовета Усадище-Спасовской волости Новоладожского уезда.

Согласно военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний издания 1915 года и карте Петербургской губернии издания 1922 года деревня называлась Кукли.

С 1923 года, в составе Пролетарской волости Волховского уезда.

С 1927 года, в составе Волховского района.

В 1928 году население деревни составляло 280 человек.

По данным 1933 года деревня Большой Куколь являлась административным центром Кукольского сельсовета Волховского района, в который входили 10 населённых пунктов: деревни Заднево, Колодец, Конец, Большой Куколь, Малый Куколь, Паль, Раменье, Селище, Сорокино, Устье, общей численностью населения 952 человек.

По данным 1936 года в состав Кукольского сельсовета с центром в деревне Куколь входили 8 населённых пунктов, 210 хозяйств и 7 колхозов.

Во время Великой Отечественной войны деревня была занята немцами и практически полностью разрушена.

С 1954 года, в составе Усадищенского сельсовета.

В 1961 году население деревни составляло 71 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Куколь также входила в состав Усадищенского сельсовета.

В 1997 году в деревне Куколь Усадищенской волости проживали 11 человек, в 2002 году — также 11 человек (русские — 91 %).

В 2007 году в деревне Куколь Усадищенского СП — 10.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  (Куколь — Вячково — Мурманские Ворота), в месте примыкания к ней автодорог  (Куколь — Бор) и  (подъезд к дер. Куколь).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Деревня находится к северу от железнодорожной линии Волховстрой I — Вологда I. Расстояние до железнодорожной станции Мыслино — 6 км. Ближайший остановочный пункт — железнодорожная платформа 138 км (Сорокино).

Демография

Транспорт 
Ближайший остановочный пункт — железнодорожная платформа 138 км (Сорокино) Октябрьской железной дороги.

Памятные места 
В деревне установлен памятный знак в виде противотанкового надолба, отмечающий место, где было остановлено наступление немецких войск.

Рядом с обветшавшим памятным знаком 22 июня 2006 года, в том месте, где в 1941 году проходила линия фронта, был установлен восьмиметровый рубежный крест в память о воинах 310-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта, павших в боях за Родину.

Примечания 

Населённые пункты Волховского района